Jean Carlo Innecken Rodríguez (Alajuela, 4 de febrero de 1996) es un futbolista costarricense que juega como delantero y actualmente milita en el Club Sport Once de Abril de la Segunda División de Costa Rica.

Clubes

Referencias

Enlaces externos 

Futbolistas de Costa Rica
Futbolistas de la Liga Deportiva Alajuelense